Manio Acilio Aviola – console imperiale romano nel 54
Manio Acilio Aviola – console imperiale romano nel 122
Manio Acilio Aviola – console imperiale romano nel 239